Miss Univers 1995,  du concours de Miss Univers a lieu le , au Windhoek Country Club Resort, à Windhoek, Namibie.

Chelsi Smith, Miss USA, métisse américaine, remporte le prix.

Résultats

Points lors des demi-finales 

 Gagnante
 
 
 Top 6 Finalistes
 Top 10 Demi-finalistes
(#) Classement à chaque tour de compétition

Prix spéciaux

Ordre d'annonce des finalistes

Top 10

Top 6

Top 3

Juges 
 Ann Magnuson – Actrice et chanteuse américaine
 Zakes Mokae – Acteur américain d'origine sud-africaine
 Lucero – Chanteuse et actrice mexicaine
 Dan McVicar – Acteur américain
 Natasha Alexandrovna – Pop star russe
 Phil Gallo – Journaliste de divertissement
 Vanessa Bell Calloway – Actrice afro-américaine
 Peter Kwong – Acteur et artiste martial américain d'origine asiatique
 Irene Sáez – Miss Univers 1981
 Freddy Taylor - Acteur

Candidates 

  - Cecilia Gagliano
  - Marie-Denise Herrlein
  - Jacqueline Shooter
  - Shammine Tenika Lindsay
  - Deborah Wade
  - Sandra Rivero Zimmermann
  - Donna Landwier
  - Renata Aparecida Bessa Soares
  - Elaine Patricia Henry
  - Boiana Dimitrova
  - Lana Buchberger
  - Anita Lilly Bush
  - Paola Falcone Bacigalupo
  - Tatiana Leonor Castro Abuchaiba
  - Tarita Brown
  - Beatriz Alejandra Alvarado Mejía
  - Maruschka Jansen
  - Clara Davina Rainbow
  - Eva Kotulanova
  - Tina Dam
  - Cándida Lara Betances
  - Radmila Padnizic Arapov
  - Nadia Ezz
  - Eleonora Beatrice Carrillo Alamanni
  - Enel Eha
  - Heli Pirhonen
  - Corine Lauret
  - Ilka Endres
  - Sarah-Jane Southwick
  - Helen Papaioannou
  - Alia Tui Stevens
  - Indira Lili Chinchilla Paz
  - Halina Tam Siu-Wan
  - Andrea Harsanyi
  - Margret Skuladóttir Sigurz
  - Manpreet Brar
  - Susanty Manuhutu
  - Anna Marie McCarthy
  - Jana Kalman
  - Alessandra Meloni
  - Justine Willoughby
  - Narumi Saeki

  - Josephine Wanjiku Mbatia
  - Han Sung-joo
  - Suziela Binte Azrai
  - Sonia Massa
  - Marie Priscilla Mardaymootoo
  - Luz Maria Zetina Lugo
  - Patricia Burt
  - Chantal von Woensel
  - Shelley Jeannine Edwards
  - Linda Asalia Clerk Castillo
  - Toyin Enitan Raji
  - Karah Kirschenheiter
  - Lena Sandvik
  - Michele Jeanette Sage Navarrete
  - Bettina Rosemary Barboza Caffarena
  - Paola Dellepiane Gianotti
  - Joanne Zapanta Santos
  - Magdalena Pecikiewicz
  - Adriana Iria
  - Desirée Louny Lowry Rodríguez
  - Monika Grosu
  - Yulia Alekseeva
  - Maria Payet
  - Tun Neesa Abdullah
  - Nikoleta Mezsarasova
  - Augustine Masilela
  - María Reyes Vásquez
  - Shivani Vasagam
  - Petra Hultgren
  - Sarah Briguet
  - Liao Chia-Yi
  - Phavadee Vichienrat
  - Arlene Peterkin
  - Gamze Saygi
  - Sharleen Rochelle Grant
  - Irina Ivoanova Victorovna Chernomaz
  - Sandra Znidaric
  - Chelsi Mariam-Pearl Smith
  - Kim Marie Ann Boschulte
  - Denyse del Carmen Floreano Camargo
  - Luo Trica Punabantu

Points préliminaires 

 Gagnante
 
 
 Top 6 Finalistes
 Top 10 Demi-finalistes

Notes sur le classement des pays
 victoire des États-Unis grâce au sacre de Chelsi Smith, 15 ans après le sacre de Shawn Weatherly, Miss Univers 1980.
Les États-Unis sont classés pour la  consécutive.
Le Venezuela est classé pour la  consécutive.
 La Colombie et l'Inde sont classées pour la  consécutive. De plus, l'Inde voit sa Miss classée dans le Top 2 pour la  consécutive.
Le retour de Porto Rico, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1993.
Le retour de la République dominicaine, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1988.
Le retour du Canada, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1985.
Le retour de l'Afrique du Sud, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1984.
Le retour de Trinité-et-Tobago, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1977.
Le retour du Salvador, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1975.

Diffusion internationale 

 : RTV21
 : Seven Network
 : TW1
 : América 2
 : ZNS-TV
 : ZBM-TV
 : Star!
 : Unitel
 : BNT 1
 : CBC Television
 : CCTV-1
 : Canal A
 : Teletica
 : Cyprus Broadcasting Corporation
 : Star! Scandinavia and Showtime Scandinavia
 : Color Vision
 : Ecuavisa
 : TCS
 : Star! and Viasat Baltics
 : MTV3, Star! Scandinavia and Showtime Scandinavia
 : Paris Première
 : Das Vierte
 : ANT1
 : Canal 11
 : TVB Pearl
 : m1
 : Star! Scandinavia and Showtime Scandinavia
 : DD National
 : Indosiar
 : RTE One
 : Aroutz 2
 : 
 : Ination TV
 : NHK

 : KBS1
 : Star! and Viasat Baltics
 : LBC
 : TV1
 : TVM
 : Canal de las Estrellas
 : TV Myanmar
  (pays hôte): NBC
 : Star!
 : Televicentro
 : TV2
 : Telemetro
 : ATV
 : ABC 5
 : TVP 2
 : RTP1
 : WAPA-TV
 : TVR1
 : C1R 
 : Television Corporation of Singapore
 : TVE1
 : RTS
 : Star! Scandinavia and Showtime Scandinavia
 : SF 1
 : CTS
  : 
 : NTV
 : MBC 1
 : BBC One
 : UT1
 : CBS
 : Venevisión
 : VTV1

Références

Liens externes 
  Miss Universe Organization official website
  NBC website

Miss Univers 1995
Concours de beauté en 1995
1995 en Namibie
Windhoek